Григо́рий Петро́вич Кли́мов (настоящее имя — И́горь Бори́сович Калмыко́в; в Германии был известен под именем Ральф Ве́рнер; 26 сентября 1918, Новочеркасск — 10 декабря 2007, Нью-Йорк) — русско-американский писатель, журналист, редактор, автор многочисленных публикаций и лекций конспирологического и евгенистического содержания. 

Книги Григория Климова переведены на несколько языков, в том числе английский, немецкий и французский. Разрабатывал маргинальную концепцию так называемой «высшей социологии» («дегенералогии»), представляющую собой интерпретацию истории и социологии. Риторика Климова в защиту созданной им концепции представляет собой переплетение ксенофобных (главным образом, антисемитских и гомофобных) построений, которые, по словам Ярослава Могутина, «сделали этого мало известного в эмиграции маргинального автора героем толпы и объектом настоящего культа».

Биография 
По словам самого Климова, Григорий Климов, при рождении Игорь Борисович Калмыков (он же — Ральф Вернер), родился в городе Новочеркасске в семье врача 26 сентября 1918 года. В 1941 году окончил Новочеркасский индустриальный институт и поступил в ВИИЯ — Военный институт иностранных языков в Москве. После окончании ВИИЯ в 1945 году был направлен для прохождения службы переводчиком немецкого языка в звании младшего лейтенанта в Берлин, в Советскую Военную Администрацию. В 1947 году, получив приказ вернуться в Москву, бежал в Западную Германию. По другим его же словам, решение было принято после приказа из Москвы об увольнении. После побега на Запад документы были им утрачены, и Климов приобрёл фальшивые документы на имя Ральфа Вернера. Григорий Климов — литературный псевдоним, под которым опубликованы его книги.

В 1949—1950 годах, по его словам, работал в Гарвардском проекте под эгидой ЦРУ, проводя психологические опросы русскоязычных иммигрантов-беженцев. В 1951—1955 годах был председателем ЦОПЭ и главным редактором журналов «Свобода» и «Антикоммунист» (последний на немецком языке). Его книга «Машина Террора» была сериализирована в журнале «Ридерс Дайджест» («Reader’s Digest») в 1953 году.

С 1958 по 1970 работал инженером-электриком, во время Вьетнамской войны участвовал в строительстве военного аэродрома в Южном Вьетнаме.

Климов был женат, но его жена развелась с ним, не выдержав его антисемитизма. Позднее Климов утверждал, что она была лесбиянкой и еврейкой по национальности. В книге «Лимониана, или Неизвестный Лимонов» приводится признание Эдуарда Лимонова, что он был знаком с Климовым в Америке и даже написал о нём рассказ «Первое интервью».

Идеи 

Идеи Г. Климова изложены в его книгах и интервью. Согласно его взглядам:
 Старость и смерть свойственны не только людям, но и целым семьям — кланам, а также классам (аристократия) и даже целым народам и цивилизациям.
 Старение кланов (то есть семей, общественных классов, наций) происходит от близкородственных связей. Близкородственные связи Климов называет «корнем древа дегенерации», первым признаком дегенерации (старения общества (клана, рода, нации)) является то, что пропадает тяга к биологическому размножению, это проявляется в том, что человек перестаёт испытывать природное влечение к половозрелому человеку противоположного пола, а начинает испытывать извращённые влечения: к лицам своего пола, детям, животным и т. д. То есть природа как бы блокирует его дальнейшее размножение. В случае, если подверженный дегенерации род (клан, класс) имеет детей, то у них проявляются дальнейшие признаки дегенерации — психические расстройства. При дальнейшем размножении — врождённые дефекты.
 Гомосексуальность, как и вообще сексуальные «нетрадиционности», являются чётким указанием на наличие дегенерации — «если не в порядке между ног, то не в порядке и в голове», но, согласно Климову, это может быть и влияние декадентских СМИ (по мнению Климова, современное «западное» общество стареет и вырождается (дегенерирует), что проявляется в его культуре).
 Проверить наличие признаков дурной наследственности у себя просто — заняться сексом обычным, классическим способом, «как делали наши предки»: лицом к лицу, мужчина сверху и не представляя на месте партнёра кого-либо или кого-либо на своём месте, если такой секс приносит большее удовольствие — значит признаков дегенерации нет, если человек много раз пробовал таким образом заниматься сексом и это не приносит ему удовольствия — у такого человека есть признаки старения рода (дегенерации).
 Среди евреев процент дегенератов выше в 6 раз, чем у неевреев, потому что среди евреев якобы очень часты близкородственные связи.
 Важнейшим источником зла, «дьяволом» являются психически не совсем здоровые люди, дорвавшиеся до власти («легионеры», от «имя им — легион»). Психические расстройства имеют главным образом генетическую природу и вызваны близкородственными связями.

Критика 
Многочисленные источники полагают Климова антисемитом в связи с тем, что в его «теории» «вырождение» присуще именно евреям. Книга «Божий Народ» полностью посвящена антисемитизму, в частности, в ней употребляется кровавый навет. Она внесена в Федеральный список экстремистских материалов России (№ 1456). Директор МБПЧ Александр Брод считает что: "…"сочинения" таких откровенно антисемитских авторов, как А. Севастьянов, Б. Миронов, Г. Климов, О. Платонов, Ю. Мухин, А. Розенберг" откровенно проповедуют нацизм. Также в федеральный список экстремистских материалов были внесены книги Г. Климова «Красная Каббала» (№ 1957) и «Протоколы советских мудрецов» (№ 1958).

Сам Григорий Климов, на вопрос о своих взглядах на проблему «чистоты крови» какого-либо народа, ответил так:

Произведения 
 1951: «Песнь победителя»
 Немецкое издание. Gregory Klimow. Berliner Kreml. Перев. с рус. Irina Finkenauer-Fuess; послесловие Эрнста Рейтера. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1951, 1953.
 Английское издание: Gregory Klimov. Terror Machine: the Inside Story of the Soviet Administration in Germany. Faber & Faber, London. 1953.
 Американское издание: Terror Machine: the Inside Story of the Soviet Administration in Germany. Praeger, New York. 1953.
 Французское издание: Les Russes à Berlin (Berliner Kreml). Éditions André Bonne. 1953.
 Песнь победителя, Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.; Краснодар: Пересвет, 2004.
 Берлинский Кремль : Крылья холопа. Севастополь: ДиВо, 2014.
 1970: «Князь мира сего»
 1973: «Дело 69»
 1975: «Имя моё Легион»
 1981: «Протоколы советских мудрецов»
 1987: «Красная Каббала»
 1989: «Божий народ»
 2002: «Откровение» («Ключи познания», «Семейный альбом»)
 «Гитлер был евреем?»

По книге «Песнь победителя» в 1953 г. был снят фильм  (рус. «Возврата нет»). На международном кинофестивале в Берлине в 1954 году этот фильм удостоился премии «» в номинации «Лучший художественный фильм», и премий «Deutscher Filmpreis» в номинациях «Лучшая мужская главная роль» и «Лучшая музыка». В 1955 году в США получил премию «Золотой глобус» в номинации «лучший иностранный фильм».

Примечания

Литература 
 Климов Григорий Петрович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.

Ссылки 

 Григорий Климов в Библиотеке Мошкова
 Библиотека Григория Климова. Все книги Г. Климова и информация по теме его исследований
 Фан-клуб Григория Климова
 Фотоальбом Григория Климова
 Интервью Климова по случаю его 80-летия

Советские перебежчики
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Русские писатели по алфавиту
Писатели США
Редакторы Германии
Литераторы, известные под псевдонимами
Конспирологи
Выпускники Военного института иностранных языков
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Кровавый навет на евреев
Персоналии:Антисемитизм в США
Русские писатели XX века